Жан-Шарль Ларсоннёр () — французский политик, депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Родился 24 января 1984 года в Бресте в семье работника компании DCNS и учителя. Вырос в Бресте. 

В 17 лет Жан-Шарль Ларсоннёр покинул Брест ради получения образования. В 2006 году он получил диплом Института политических исследований в Лилле в области внутриевропейских отношений, затем диплом магистра в области экономики и европейского права Университета Кента в Великобритании. В 2011 году он получил звание магистра по связям с общественностью в университете Париж 1. 

С 2008 по 2009 годы преподавал европейскую историю и политическую философию в Гренландском университете, с 2011 года является политическим советником в министерстве иностранных дел Франции, преподает на курсах повышения квалификации Национальной школе администрации (ENA). В 2011-2012 годах был членом движения «Европа Экология Зелёные», поддерживал Еву Жоли во время президентской кампании 2012 года. 

В 2017 году Жану-Шарлю Ларсоннёру было предложено стать кандидатом партии «Вперёд, Республика!» на выборах в Национальное собрание по 2-му избирательному округу департамента Финистер. 18 июня 2017 года он победил во 2-м туре выборов кандидата партии Непокорённая Франция, получив 59,58 % голосов, и был избран депутатом Национального собрания Франции.

В Национальном собрании Жан-Шарль Ларсоннёр сначала вступил в группу «Вперёд, Республика!», в 2020 году перешел в группу Agir. Является членом Комиссии по национальной обороне и вооруженным силам, неоднократно выступая в качестве докладчика  или (совместно) представляя информационные отчеты.

В рамках Парламентской ассамблеи НАТО готовил два доклада: «Об основных задачах поддержания мира и безопасности на Западных Балканах» в 2020 году  и «О проблемах безопасности на Крайнем Севере» в следующем году. После Брексита он выступает за «амбициозную портовую стратегию» и приветствует включение порта Брест в трансъевропейскую центральную транспортную сеть (RTE-T). Активный сторонник европейской интеграции.

Перед выборами в Национальное собрание в 2022 году кандидатура Жана-Шарля Ларсоннёра не получила поддержку президентского большинства. Тем не менее он решил вновь баллотировалась во втором округе департамента Финистер, выступив, в том числе против кандидата от президентского большинства, что привело к исключению его из партии «Вперёд, Республика!». Во втором туре он получил поддержку различных политических сил, в том числе бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и победил, получив 50,2 % голосов. В новом составе Национального собрания вошел группу «Горизонты».

Занимаемые должности 
с 21.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 2-го избирательного округа департамента Финистер

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Финистер
 Депутаты Национального собрания Франции

Примечания

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены партии «Европа Экология Зелёные»
Члены партии «Вперёд, Республика!»
Родившиеся в Бресте (Франция)